Поповское — село в Сокольском районе Вологодской области.

Входит в состав Пельшемского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Пельшемский сельсовет.

По переписи 2002 года население — 16 человек.

География 
Расстояние по автодороге до районного центра Сокола — 26 км, до центра муниципального образования Марковского — ? км. Ближайшие населённые пункты — Марковское, Родионово, Тырыково, Великий Двор, Хаминово.

Известные люди 
В селе похоронен Зубов, Юлий Михайлович.

Примечания

Ссылки 
 Поповское в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сокольского района (Вологодская область)